Томино — фамилия и топоним.

Топоним 
 Томино — посёлок в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Томино — деревня в Сосновском районе Челябинской области России.
 Томино — посёлок в Сосновском районе Челябинской области России.
 Томино — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Корсика.

Носители фамилии 
 Томино, Ёсиюки (род. 1941) — японский режиссёр-мультипликатор (режиссёр аниме), автор текстов песен, раскадровщик, сценарист и писатель.

См. также 
 Томин
 Томинский